Ralph Lewis es el conjunto de un nombre propio Ralph y primer apellido Lewis que puede referirse a varios personajes:

 Ralph Percy Lewis (1882-1937), actor estadounidense de cine mudo;
 Ralph Maxwell Lewis (1904-1987), Imperator de la "Antigua y Mística Orden Rosae Crucis" (durante 1939-1987) (→w:en);
 Ralph Adolphus Lewis (1963-), baloncestista estadounidense - profesional durante 1987-n/d (retirado);
 ...